

Норт-Гудзон — місто, штат Нью-Йорк
 Норт-Гудзон — селище, штат Вісконсин